Лаш (, ) — фамилия. Известные носители:
 Лаш, Агата (1879—1942) — немецкий лингвист.
  (1873—1951) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
 Лаш, Билли (род. 1981) — американский актёр.
 Лаш, Вера Анатольевна (1921—2005) — советская волейболистка.
 Лаш, Вильгельм (1787—1863) — немецкий ботаник и миколог.
 Лаш, Владимир Львович (1895—1947) — российский и советский футболист.
  (1896—1982) — американский генетик, обладатель Национальной научной медали (1968), лауреат Премии Вольфа в области сельского хозяйства (1979), член Национальной академии наук США (с 1967).
  (род. 1952) — председатель Британской академии кинематографических и телевизионных искусств (2016—2018).
  (Джон Грантли Лаш; 1913—1985) — австралийский крикетчик, победитель турнира «Шеффилд Шилд» в составе команды Нового Южного Уэльса (1938, 1940).
  (1815—1888) — британский политик, член Палаты общин (1868—1880).
  (1885—1946) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Филадельфия Филлис» и «Сент-Луис Кардиналс».
 Лаш, Джули (более известна как Джули Энтони; род. 1950) — австралийская певица.
 Лаш (Ляш), Карл фон (1904—1942) — австрийский экономист и юрист, деятель НСДАП и СА, губернатор дистрикта Радом (1939—1941), генерал-губернатор дистрикта Галиция (1941—1942).
 Лаш, Карл Иоганн (1822—1888) — немецкий живописец.
  (1886—1977) — немецкий военный и политический деятель, депутат Рейхстага (1933—1938).
  (род. 1965) — новозеландский теле- и радиоведущий, лауреат Новозеландской радиопремии лучшему ведущему неутренней разговорной передачи (2017—2019).
  (1853—1930) — британский юрист, член Верховного суда Англии (1910—1925).
 Лаш (Ляш), Отто (1893—1971) — генерал вермахта, комендант города и крепости Кёнигсберг (1945).
  — британский экологический активист, организатор ряда протестов против строительства дорог в 1990—2000-х годах.
  (Томас Лаш; род. 1939) — канадский педагог и политик, председатель Палаты собрания Ньюфаундленда и Лабрадора (1989—1993).
  (1925—2009) — немецкий врач и педагог, член академии «Леопольдина» (с 1972), основатель и президент (1977—1998) Немецкой междисциплинарной ассоциации реаниматологии и экстренной медицины.
  (род. 1980) — британская яхтсменка, бронзовая медалистка чемпионата мира в классе «Инглинг» среди женщин (2007), серебряная медалистка в 6-метровом классе «Эллиотт» (2011), победительница матчевого чемпионата среди женщин (2010, 2018), участница летних Олимпийских игр (2012).
 Лаш-Торреш, Бела (1890—1915) — венгерский пловец, серебряный призёр Олимпийских игр 1908.